Het Agora Theater is een theater in Druten dat in 1985 is opgericht. Sinds 2002 bevindt het theater zich in het cultureel centrum D'n Bogerd. De zaal heeft een capaciteit van 250 bezoekers. De slogan van het theater is 'Uw eigen theater',

Van 1985 tot 2002 vonden de voorstellingen plaats in een oude school aan de Drutense Margrietstraat. Inkomsten werden onder andere gehaald uit de bar. Het podium bestond aanvankelijk uit tegen elkaar geschoven keukentafels. In 2002 verhuisde het theater naar D'n Bogerd, waar het een eigen zaal kreeg.

Het theater wordt grotendeels draaiende gehouden door een team van ongeveer 80 vrijwilligers.

Externe links 
 Agora Theater - agoratheater.nl
 D'N Bogerd - bogerddruten.nl

Theaterzaal in Gelderland
Druten